

Източници

Бележки 

Периодични издания
Военни творби